А́хим ( ) может означать:
 Ахим (Везер) — город в Германии в земле Нижняя Саксония
 Ахим (Вольфенбюттель) — коммуна в Германии в земле Нижняя Саксония, входит в состав района Вольфенбюттель
 Ахим, Андраш (1871—1911) — руководитель крестьянского движения 1906-1911 в Венгрии. 
 Ахим — немецкое мужское имя, укороченная форма имени Иоахим ().

См.также 
 s:БЭАН/Ахим